Історична українська назва міста Дебречина (Дебрецена), яке нині розташовується на сході Угорщини.
 Доброчин — колишня назва села Добрячина в Україні, в Сокальському районі Львівської области.